Зара — многозначный термин.

Персоналии 
 Зара (род. 1983) — российская эстрадная певица и актриса.
 Зара, Роберт (род. 1946) — австрийский футболист.
 Зара, Хинди (род. 1979) — марокканская певица, живущая во Франции.
 Зара-Якоб (1399—1468) — император Эфиопии.

Населённые пункты 
 Зара, или Задар, — город в Хорватии.
 Зара — коммуна в районе Альтенбург, Тюрингия, Германия.
 Зара — коммуна в районе Грайц, Тюрингия, Германия.
 Зара — город и район в турецком иле Сивас.

Другое 
 Зара — ветхозаветный персонаж, сын Иуды
 Зара — уменьшительно-ласкательное сокращение женских имён Зарифа и Зарина, также самостоятельное имя.
 «Зара» — тип итальянских тяжёлых крейсеров.
 «Зара» — итальянский тяжелый крейсер, головной в одноимённой серии.
 Зара — торговая сеть.